

Aviazione 
 Lisunov Li-2 – bimotore realizzato in Unione Sovietica

Persone 
 Boris Pavlovič Lisunov – ingegnere aerospaziale sovietico
 Sergej Lisunov – pallanuotista russo
 Vladimir Lisunov – pittore russo